
Termin SLS ima više značenja.

 Sistem svemirskog lansiranja, super-teška raketa nosač
 -{MPEG-4 SLS}-, ISO audio standard